Camille Teissonnier est un footballeur français né le  à Oran. Il occupait le poste de défenseur.

Carrière 

En 1946-1947, il joue au FC Nancy.

De 1947 à 1949, il évolue aux SR Colmar, où il joue notamment 18 matchs en Division 1, marquant deux buts.

Clubs 
 1946-1947 :  FC Nancy
 1947-1949 :  SR Colmar

Notes et références 

Footballeur français
Joueur du Sports réunis Colmar
Joueur du Football Club de Nancy
Naissance en juillet 1914
Centenaire français
Naissance à Oran
Date de décès non renseignée (XXe siècle)